Открытый чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 1995 года прошёл 24—26 февраля в Волгограде в манеже ВГАФКа. Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат мира в помещении, прошедший 10—12 марта в испанской Барселоне. В чемпионате приняли участие спортсмены из 63 регионов страны. На протяжении 3 дней было разыграно 26 комплектов медалей.

Зимой 1995 года также были проведены чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 3—4 февраля — чемпионат России по многоборьям в помещении (Челябинск)
 4—5 февраля — чемпионат России по суточному бегу в помещении (Подольск)

Медалисты

Мужчины

Женщины 

 Весной 1995 года ИААФ сообщила о положительной допинг-пробе толкательницы ядра из России Ларисы Пелешенко. Тестирование было проведено 20 февраля 1995 года в шведском городе Худдинге. В соответствии с правилами, спортсменка была дисквалифицирована на 4 года, а её результаты после даты забора пробы — аннулированы, в том числе 1-е место на чемпионате России в помещении с результатом 19,52 м.

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 3—4 февраля 1995 года в Челябинске в манеже Уральской академии физической культуры. Высокие результаты были показаны в женской части соревнований. Второй результат в мировой истории записала в свой актив Светлана Москалец — 4866 очков (больше, 4991 очко, набирала только рекордсменка мира Ирина Белова). Ещё 4 участницы преодолели рубеж в 4500 очков.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по суточному бегу 
Чемпионат России по суточному бегу в помещении прошёл 4—5 февраля в Подольске на 133-метровом круге манежа местной ДЮСШ. Соревнования проходили в рамках сверхмарафона «Подольские сутки» и проводились в память о Николае Сафине, установившем здесь двумя годами ранее высшее мировое достижение (275 576 м).

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате мира 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате мира в помещении в испанской Барселоне вошли:

Мужчины

60 м: Андрей Григорьев, Юрий Мизера.
400 м: Михаил Вдовин.
1500 м: Вячеслав Шабунин.
60 м с барьерами: Евгений Печёнкин.
Прыжок с шестом: Максим Тарасов, Вадим Строгалёв.
Прыжок в длину: Евгений Третьяк, Юрий Наумкин.
Тройной прыжок: Дмитрий Бызов.
Толкание ядра: Евгений Пальчиков.

Женщины

60 м: Надежда Рощупкина, Екатерина Лещёва.
200 м: Наталья Воронова — имела освобождение от отбора, Светлана Гончаренко.
400 м: Ирина Привалова — имела освобождение от отбора, Татьяна Чебыкина.
Эстафета 4х400 м: Татьяна Чебыкина, Елена Рузина, Екатерина Куликова, Светлана Гончаренко.
800 м: Елена Афанасьева, Ирина Саморокова.
1500 м: Любовь Кремлёва — имела освобождение от отбора.
3000 м: Мария Пантюхова, Лидия Василевская.
60 м с барьерами: Александра Пасхина.
Прыжок в высоту: Елена Гуляева — имела освобождение от отбора, Татьяна Моткова.
Прыжок в длину: Людмила Галкина, Ирина Мушаилова.
Тройной прыжок: Иоланда Чен — имела освобождение от отбора, Мария Сокова.
Толкание ядра: Лариса Пелешенко.
Пятиборье: Светлана Москалец, Ирина Тюхай.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1995

Примечания

Литература 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 1995 года
Чемпионаты России в 1995 году
Спортивные соревнования в Волгограде
1995 год в лёгкой атлетике
1995 год в Волгоградской области